Angelloch ist eine 
 Kurzform der Ortsbezeichnung für Gauangelloch
 Kurzform der Ortsbezeichnung für Waldangelloch
 eine historische alternative Schreibweise des Familiennamens Angelach (Adelsgeschlecht)